San Gennaro ima više značenja:
 San Gennaro, Avellino
 San Gennaro, Latina
 San Gennaro, Lucca
 San Gennaro, Roma